BDX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Broadus (Montana) (Stati Uniti)
 bdx – codice ISO 639-3 della lingua budong-budong